Franz Jäger har flere betydninger:
 Franz Jäger – en fiktiv producent af pengeskabe i filmserien Olsen-banden
 Franz Jäger (arkitekt, født 1743) (1743-1809) – en østrigsk arkitekt
 Franz Jäger (arkitekt, født 1780) (1780-1839) – en østrigsk arkitekt
 Franz Jäger (sanger, født 1796) (1796-1852) – en østrigsk operasanger (tenor)
 Franz Jäger (sanger, født 1821) (1821-1887) – en østrigsk sanger (tenor)
 Franz Jäger (læge) (1867-1945) – en tysk generallæge
 Franz Jäger (økonom) (født 1941) – en schweizisk økonom og politiker
 Franz Jäger (kunsthistoriker) (født 1961) – en tysk kunsthistoriker